Die Bank of the West Classic 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 24. bis 30. Juli 2006 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Patty Schnyder mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Shahar Peer mit 6:1 und 6:4 gegen Maria-Elena Camerin / Gisela Dulko.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)